

Codici 
 FPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Freeport, Bahamas

Pagine correlate 
 FPÖ  – sigla del Partito della Libertà Austriaco (Freiheitliche Partei Österreichs)